Ши́на (від  — «рейка», «штаба», «планка», «смуга») — термін, що має такі значення:
 Шина — в електротехніці — збірна конструкція, призначена для приймання та розподілу електроенергії. Застосовуються переважно мідні, рідше алюмінієві чи сталеалюмінієві або ж сталеві шини; елемент шинопроводу.
 Шина транспортного засобу — покришка колеса транспортних засобів.
 Автошина — гумова пневматична шина автомобілю.
 Велосипедна шина — пружна гумова оболонка з металевим або полімерним кордом, встановлена на обід колеса.
 Шина для газону (дернозберігальні) — шини для малої техніки сільськогосподарського призначення.
 Металева шина — металевий обруч, який насаджують на обід дерев'яного колеса для збільшення його міцності, зменшення зносу.
 Шина — діалектна назва залізничної рейки
 Шина адреси — по адресній шині пересилаються адреси комірок оперативної пам'яті, з яких процесор вибирає команди та дані для цих команд.
 Шина даних — шина, призначена для передачі інформації.
 Шина — в електроніці — фізичний канал передачі електричних сигналів в ЕОМ.
 Системна шина — комп'ютерна шина що з'єднує компоненти комп'ютерної системи
 Шина — у топології — спосіб з'єднання елементів мережі.
 Шина керування — визначає розрядність процесора і для сучасних комп'ютерів
 Медична шина — опорна конструкція для накладання пов'язки, бандажу для знерухомлення зламаної чи ушкодженої ділянки тіла
 «Шина» — французько-ангольський художній фільм 2010 року (режисер — Квентін Дюп'є)
 «Планета Шина» — американський мультиплікаційний CGI-серіал.
 Інтеграційна шина даних — сполучне програмне забезпечення, що забезпечує централізований та уніфікований, орієнтований на події обмін повідомленнями між різними інформаційними системами на принципах сервіс-орієнтованої архітектури.

Посилання